Густав Фредрик Пер Энгвалль (; 29 апреля 1996, Кальмар, Швеция) — шведский футболист, нападающий клуба «Мехелен», выступающий на правах аренды за «Сарпсборг 08». Выступал в сборной Швеции.

Клубная карьера 
Энгвалль — воспитанник академии клуба «Гётеборг». 13 июля 2013 года в матче против «Броммапойкарна» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 10 августа 2014 года в поединке против «Мальмё» Густав забил свой первый гол за «Гётеборг». В 2015 году он помог клубу завоевать Кубок Швеции.

Летом 2016 года Густав перешёл в английский «Бристоль Сити». 26 ноября в матче против «Рединга» он дебютировал в Чемпионшипе.

В начале 2017 года для получения игровой практики Энгвалль на правах аренды вернулся на родину, став игроком «Юргордена». 3 апреля в матче против «Сириуса» он дебютировал за новую команду. 16 апреля в поединке против «Эльфсборга» Густав забил свой первый гол за «Юргорден». 7 мая в матче против «Эребру» он сделал хет-трик. Летом Юргорден продлил аренду Густава ещё на полгода. В начале 2018 года он на правах аренды вернулся в Гётеборг.

Летом 2018 года Энгвалль подписал контракт с бельгийским «Мехеленом».

Международная карьера 
В 2013 году в составе юношеской сборной Швеции Энгвалль занял третье место на юношеском чемпионате Европы в Словакии. На турнире он сыграл в матчах против команд Швейцарии, Австрии и России. В поединке против швейцарцев Густав забил гол. В том же году Энгвалль завоевал бронзовые медали юношеского чемпионата мира в ОАЭ. На турнире он сыграл в матчах против Японии, Гондураса, Ирака, Мексики, Аргентины и дважды Нигерии. В поединках против иракцев и японцев Густав забил три гола.

6 января 2016 года в товарищеском матче против сборной Эстонии Энгвалль дебютировал за сборную Швеции.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Швеции Уне Ларссон принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матче против команды Англии и Польши.

Достижения 
 «Гётеборг»
 Обладатель Кубка Швеции — 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 SvFF profile
 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Сарпсборг 08»